Pasi kan syfta på:

 Finska namnet på trupptransportfordonet Sisu XA-180
  Desa Pasi, administrativ by i Indonesien